Look at Me Now (Chris Brown)
 Look at Me Now (Young Buck)